Чермеджешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ледешть.
 Чермеджешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Песчана.